Бурбо́нн-ле-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 155 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 50 км на схід від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1062 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2076,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Бурбонн-ле-Бен 

 Бурбонн-ле-Бен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бурбонн-ле-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна